La théorie de l'East Side Story est un modèle expliquant l’apparition de la lignée humaine en Afrique de l'Est par un changement climatique majeur lié à la formation du grand rift.
 East Side Story est un film américain réalisé par Robert Wise, sorti en 1989.